Речные раки — несколько семейств пресноводных десятиногих раков:
 Astacidae
 Cambaridae
 Parastacidae